Ercilla ist ein aus dem Baskenland stammender Eigenname und steht für:
 Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533–1594), spanischer Dichter und Begründer der chilenischen Literatur
 eine Gemeinde in der Provinz Malleco in der IX. Region (Araukanien) im mittleren Süden Chiles (benannt nach dem gleichnamigen Dichter), siehe Ercilla (Chile)
 eine in Chile und Peru vorkommende Kletterpflanzengattung mit zwei Arten (benannt nach dem gleichnamigen Dichter), siehe Ercilla (Gattung)
 (3114) Ercilla, Asteroid des inneren Hauptgürtels